Endogeen betekent in het algemeen van binnenuit. 
 Endogeen (aardwetenschappen), vanuit de aarde komend (van krachten)
 Endogeen (economie), een verandering of schok die binnen een economisch model ontstaat
 Endogene groeitheorie
 Endogeen (geneeskunde), stoffen en processen die binnen het lichaam ontstaan of plaatsvinden